Скаутский Регион Евразии (, ) - это составная часть Всемирной Организации Скаутского Движения со штаб-квартирой в Киеве (Украина).

Скаутский Регион Евразии был создан по просьбе пяти Национальных Скаутских Организаций, которые
ко времени принятия решения Всемирным Скаутским Комитетом рассматривались в
качестве кандидатов на членство в ВОСД: Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и
Таджикистан.

Создание
Шестого Региона Всемирной Организации Скаутского Движения Евразия было утверждено решением Всемирного Скаутского Комитета на
его заседании в апреле 1997 г. В состав Региона входят 12 стран -
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Грузия, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан и Украина

Учредительная
Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии состоялась 26 апреля
1998 г., Ереван, Армения.

Учредители
Региональной Скаутской Организации Евразии: Национальное Скаутское Движение
Армении, Белорусская Национальная Скаутская Ассоциация, Организация Скаутского
Движения Грузии,   Национальная Скаутская
Организация Молдовы, Ассоциация Скаутов Таджикистана.

Страны-участницы региона

  Азербайджан
  Армения
  Беларусь
  Грузия
  Казахстан
  Молдавия
  Россия
  Таджикистан
  Украина

Потенциальные страны-участницы
  Киргизия
  Туркменистан
  Узбекистан

Руководство 

Члены Комитета Скаутского Региона Евразии:
 Председатель: Ирина Пруидзе (ГОСД)
 Заместитель председателя: Виктор Деймунд (ОСДК)
 Грачья Шмавонян (ХАСК)
 Валентина Урсу (НАСМ)
 Андрей Емелин (ВСА)
 Андрей Чесноков (НОСУ)

Джамбори Евразийского региона 

Первое Евразийское скаутское Джамбори произошло в Армении вблизи Бюрокану под лозунгом «Мы - будущее Евразии» с 13 по 22 августа 2006 года.

Второе Евразийское скаутское Джамбори прошло с 21 по 30 июля 2010 в Молдове вблизи города Оргеев.

Третье Евразийское скаутское Джамбори прошёл с 22 по 30 июля 2014 года в Казахстане курортной зоне Бурабай.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Скаутского Региона Евразии
 Официальная страничка в Социальной сети Facebook
 Официальная страница Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД)
 Официальная страничка в Социальной сети Facebook

Всемирная организация скаутского движения
Скаутские организации
Евразийские международные организации
Международные молодёжные организации